Die Baureihe 107 bezeichnet:

 die Diesellokomotive DR-Baureihe 107 der Deutschen Reichsbahn, ehemalige DR-Baureihe V 75 der Deutschen Reichsbahn
 die Baureihe Mercedes-Benz Baureihe 107 der Daimler-Benz AG